Altaj – röghegység Közép-Ázsiában
 Altaj – város Kínában
 Altaj – város Mongóliában